Le traité de Péronne désigne plusieurs traités signés au château de Péronne en Picardie, plus exactement dans le comté du Vermandois (comté médiéval, à cheval sur les deux départements actuels de la Somme et de l'Aisne).

Traité de Péronne (1200)  
Signé entre le roi de France Philippe II et Baudouin IX, comte de Hainaut et de Flandre, par lequel ce dernier se reconnaît vassal du roi de France.

Traité de Péronne (1468) 
Signé le  entre Charles le Téméraire et le roi de France Louis XI qui, deux ans plus tard, le fera annuler, pour félonie du duc, par une assemblée de princes et de notables le .

Traité de Péronne du 14 septembre 1641 
Signé le  entre le roi de France Louis XIII et Honoré II de Monaco.

Traité de Péronne du 19 septembre 1641 
Signé le  entre le roi de France Louis XIII et les Catalans.

Liens internes 
 Histoire de Péronne

Notes et références